penne (pasta), een Italiaanse soort pasta
Penne (Pescara), een gemeente in de Italiaanse provincie Pescara
Penne (Tarn), een gemeente in het Franse departement Tarn
Penne-d'Agenais, een gemeente in het Franse departement Lot-et-Garonne
La Penne, een gemeente in het Franse departement Alpes-Maritimes

Zie ook 
 Penna (doorverwijspagina)